Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 76 кг серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року відбувся 1 та 2 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
 United World Wrestling  
 Офіційна сторінка